Le royaume de Bourgogne désigne plusieurs entités ayant existé au Moyen Âge.

Toponyme 
 Le premier royaume de Bourgogne est un royaume féodal mérovingien ayant existé de 534 à 843, après la conquête du royaume des Burgondes par les Francs ;
 Le royaume de Bourgogne cisjurane (ou Basse-Bourgogne, ou Royaume de Provence) est un royaume féodal carolingien ayant existé de 879 à 933, issue de la division de la Bourgogne lors du traité de Prüm ;
 Le royaume de Bourgogne transjurane (ou Haute-Bourgogne) est un royaume féodal carolingien ayant existé de 888 à 933, issue de la division de la Bourgogne lors du traité de Prüm ;
 Le second royaume de Bourgogne est un royaume féodal ayant existé de 933 à 1366, issue de la réunion des Bourgogne transjurane et cisjurane.

Articles liés 
 Royaume de Bourgogne ;
 États bourguignons ;
 Bourgogne-Franche-Comté, région administrative française ;
 Duché de Bourgogne, ancienne province ducale française correspondant à la Bourgogne ;
 Comté de Bourgogne, ancienne province correspondant à la Franche-Comté ;
 Voir aussi les autres liens sur la page consacrée à la .

Notes et références 

Homonymie